Siever ist der Familienname folgender Personen:

 Holger Siever (* 1960), deutscher Übersetzungs- und Sprachwissenschaftler
 Raymond Siever (1923–2004), US-amerikanischer Geologe

Siehe auch:
 Seaver
 Siefer
 Siever Johanna Meyer-Abich
 Siver